Indonesië
 Lambu (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Bima in de provincie West-Nusa Tenggara
 Lambu (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Bima in de provincie West-Nusa Tenggara